Buruscio – popolazione che vive nelle valli pakistane settentrionali di Hunza
Buruscio – abitanti di Danyor
Buruscio – abitanti di Distretto di Nagar
Buruscio – abitanti di Oshikhandass